San Jose Classic 2018, właśc. Mubadala Silicon Valley Classic 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2018 z cyklu San Jose Classic zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 30 lipca–5 sierpnia 2018 roku w San Jose na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 799 280 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

US Open Series 2018
2018
2018 w Kalifornii